Cartwright se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David I. Cartwright
 Oscar Ling Cartwright